Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/porte le nom de Makinami :
 le Makinami, un destroyer de classe Yūgumo lancé en 1942 et coulé en 1943 ;
 le JDS Makinami, un destroyer de classe Ayanami lancé en 1960 et retiré du service en 1990 ;
 le , un destroyer de classe Takanami lancé en 2002 et toujours en service.

Makinami